Deep Waters peut être le titre original de :
 Au fond de l'océan, un film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1920
 Deep Waters, un film américain d'Henry King, sorti en 1948

Voir aussi 
 

Homonymie